Sunnyvale désigne :

 Sunnyvale, une ville située en Californie ; 
 Sunnyvale, une ville située dans le Texas.

 Sunnyvale en Nouvelle-Zélande, une banlieue de Auckland dans l' Île du Nord